Burgstall Schlossbühl steht für:
 Burgstall Schlossbühl (Elzach), Baden-Württemberg
 Burgstall Schlossbühl (Hergensweiler), Bayern